Het tennistoernooi Australian Open werd in 1976 bij de mannen voor de 64e keer gehouden. De ongeplaatste Australiër Mark Edmondson won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot John Newcombe met 6-7, 6-3, 7-6 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
  Ken Rosewall (halve finale)
  John Newcombe (finale)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1976